Пациенца () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пациенца, Винни (род. 1962) — американский боксёр-профессионал.
 Пациенца, Микеле (род. 1982) — итальянский футболист, полузащитник.